

Zmarli 
 Aszur-rabi II – król Asyrii